Козмешти има више значења:

 Козмешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Козмешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Козмешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Козмешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији